Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 1998 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 11 do 18 stycznia 1998 w Mediolanie.

W konkurencji solistów zwyciężył Rosjanin Aleksiej Jagudin, zaś wśród solistek jego rodaczka Marija Butyrska. W parach sportowych złoty medal wywalczyli Rosjanie Jelena Bierieżna i Anton Sicharulidze, zaś w parach tanecznych ich rodacy Oksana Griszczuk i Jewgienij Płatow.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
Pierwszym tańcem obowiązkowym (CD-A) był Quickstep, zaś drugim (CD-B) Argentine Tango.

Przypisy 

1998
1998 w sportach zimowych
Sport w Mediolanie
1998 w Europie